Louis Stewart (componist) - Amerikaans componist
 Louis Stewart (gitarist) - Iers jazz-gitarist